Madanga ruficollis é uma espécie de ave da família Zosteropidae. É a única espécie do género Madanga.

É endémica da Indonésia.

Os seus habitats naturais são: regiões subtropicais ou tropicais húmidas de alta altitude.

Está ameaçada por perda de habitat.

Referências 

Zosteropidae
Aves da Indonésia
Aves descritas em 1923